Panfilo ist der Familienname folgender Personen:

 Pánfilo de Narváez (1470–1528), spanischer Konquistador
 Francesco Panfilo SDB (* 1942), Erzbischof von Rabaul